Bertazzo puede hacer referencia a:

Ivaldo Bertazzo, bailarín brasileño.
Liam Bertazzo, ciclista italiano.
Simone Bertazzo, deportista italiano (bobsleigh).
Omar Bertazzo, ciclista italiano.
Pierluigi Bertazzo, deportista italiano (bobsleigh).
'''Sergio Bertazzo de Río Cuarto, Córdoba Argentina